Nebengebührnisse ist ein Sammelbegriff für Zahlungen, die in Deutschland Beamte, Soldaten und Richter vom Dienstherrn Bund erhalten.

Zu den Nebengebührnissen zählen:
 Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz
 Trennungsgeld nach der Trennungsgeldverordnung
 Umzugskosten nach dem Bundesumzugskostengesetz
 besondere Nebengebührnisse, die im Zusammenhang mit Auslandsverwendungen stehen, z. B. nach der Auslandstrennungsgeldverordnung

Der Begriff Nebengebührnisse ist insbesondere im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung geläufig.

Siehe auch 
 Besoldung – Nebengebührnisse

Soldatenrecht (Deutschland)
Beamtenrecht (Deutschland)